Kamocki

 Antoni Kamocki – skarbnik (1785) i podstoli bielski
 Franciszek Kamocki – polski heraldyk i weksylolog
 Janusz Kamocki – polski etnograf, więzień polityczny, żołnierz Armii Krajowej
 Stanisław Kamocki – malarz i grafik, młodopolski pejzażysta
 Walenty Kamocki – polski lekarz, okulista
 Zygmunt Kamocki – podporucznik rezerwy kawalerii Wojska Polskiego